Elmore Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Elmore Creek (Alabama), im Pickens County
 Elmore Creek (Kalifornien), im Shasta County
 Elmore Creek (Tennessee), im Cumberland County